{{DISPLAYTITLE:(15612) 2000 GV133}}

A (15612) 2000 GV133 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 2000. április 7-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (15501–16000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói